Santiváñez (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Santiváñez (plaats), een plaats in deze gemeente